Viva Odense var et planlagt shoppingcenter i Odense midtby. Det skulle opføres på et stort, ryddet område mellem Rugårdsvej og Østre Stationsvej på slagterigrunden og det tidligere godsbaneareal.

Det overdækkede center  skulle være en naturlig forlængelse af Odenses eksisterende gågade Kongensgade og forventedes at rumme mere end 100 butikker. Steen & Strøm skulle bygge og drive centret.

Man forventede et årlig besøgstal på seks millioner kunder og en omsætning på 1,25 mia. kr.

Marts 2021 kunne Fyen.dk meddele at planerne var opgivet.

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Fyens.dk: Artikel med video-visualisering hos Fyens Stiftstidende

Indkøbscentre i Odense